Wear OS (раніше відома як Android Wear) — версія операційної системи Google Android, створена для розумних годинників та інших переносних пристроїв. При з'єднанні смартфона на Android версії 4.3+ та розумного пристрою Android Wear інтегрує в нього функціональність Google Now і дозволяє отримувати вхідні повідомлення із смартфона на переносний пристрій.

Платформа була анонсована 18 березня 2014 року. Такі компанії як Motorola, Samsung, LG, HTC і Asus підтвердили свою участь у проекті «Android Wear». 25 червня 2014 на конференції для розробників Google I/O, були представлені перші розумні годинники на Anroid Wear: Samsung Gear Live і LG G Watch. Годинник від Motorola — Moto 360 також був анонсований і надійшов у продаж восени 2014 року.

Android Wear сумісна як з прямокутними, так і з круглими годинниками.

Доступні пристрої

Компанії, що беруть участь у розробці «Android Wear» 

 ASUS
 Broadcom
 Fossil
 HTC
 Intel
 LG
 MediaTek
 Imagination Technologies (MIPS)
 Motorola
 Qualcomm
 Samsung

Примітки

Посилання 

 Офіційний вебсайт Wear OS 

Android
Розумні годинники